Московская епархия:

 Московская епархия — епархия Русской православной церкви в границах города Москвы
 Московская областная епархия — упразднённая епархия Русской православной церкви в границах Московской области
 Московская епархия — епархия Русской православной старообрядческой церкви
 Московская епархия — епархия Русской древлеправославной церкви
 Московская епархия — епархия Армянской апостольской церкви.